Ateneu se poate referi la:

numele unei clădiri publice în care au loc manifestații cultural-artistice.
Ateneul Român din București
Ateneul din Tătărași de la Iași 
teatrul de l'Athénée din Paris

revista Ateneu
schița Ateneul Român de Ion Luca Caragiale
Atenaios din Naucratis, scriitor din Grecia Medievală

Note 
Denumirea provine de la zeița Atena.